Districtul Lienz face parte din landul Tirol din Austria, el corespunde regiunii „Tirolul de Est”.

Geografie
Lienz este districtul cel mai mare din Tirol, el este o enclavă fiind despărțit de o fâșie de 9,5 km lungime a Tirolului de Sud de Tirolul de Nord și Salzburg. Tirolul de Est se află între landurile austriece Salzburg și Kärnten ca și regiunea italiană Trentino și Veneția. Văile principale de pe teritoriul districtului sunt:  Pustertal, Iseltal, Defereggental, Virgental, Kalser Tal și Gailtal (din Tirol). Munții Hohe Tauern Alpii Cogliani (Karnici) se află în mare parte pe teritoriul districtului Lienz.

Ape
Râurile principale sunt: Drava (Drau) și afluentul lui Isel care se varsă la Lienz în Drau. Afluenții principali a lui Isel sunt  Tauernbach,  Kalserbach și Schwarzach. Afluenții lui Drau în districtul Lienz sunt Villgratenbach, Gail și Debantbach.

Comune 
Districtul Lienz cuprinde 33 comune:

Comunități vecine